Nimsgern ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Nimsgern (* 1969), deutscher Musical-Komponist
 Siegmund Nimsgern (* 1940), deutscher Opernsänger (Bassbariton)

Siehe auch:
 Nimmesgern